

Раковіче — село в гміні Ліпськ Августівського повіту Підляського воєводства
 Раковичі (Раковіче) — село в гміні Чижі Гайнівського повіту Підляського воєводства